1994 Голяма награда на Бразилия е 22-рото за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 27 март 1994 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Доклад

Преди състезанието 
Нови отбори се включват за този сезон, Пасифик Ф1 и Симтек както и нови пилоти. Това са Оливие Берета, Хайнц-Харалд Френтцен, Роланд Ратценбергер, Оливие Панис и Йос Верстапен.

Състезание 
На старта Сена повежда на пътя към първия завой, докато Жан Алези отмъква втората позиция от Шумахер. На следващата обиколка обаче германеца си върна 2-рата позиция и започва преследването за първата позиция с изоставане от 4 секунди. Преди стоповете Шумахер намалява тази разлика. В обиколка 14 механиците на Макларън чакат за Мартин Брандъл за първото посещение в бокса. Това става в следващата обиколка а времето за смяна на гуми и зареждане с гориво е 10.3 секунди. Обиколка 21 Сена и Шумахер тръгват заедно към бокса но този двубой е спечелен от Бенетон. Обиколка 34 е може би най-неприятна, Йос Верстапен е в битка с Еди Ървайн при опита да затворят Ерик Бернард и бавния Брандъл, което е довело до този инцидент. Невероятно че никои не е пострадал сериозно. Обиколка 55 Айртон губи контрол на завой 12, причината е проблем с тръгването довело до отпадането. Преди това разликата е било 9 секунди. Това дава шанс на Михаел да спечели това състезание. Втори на обиколка остана Деймън Хил и трети Жан Алези.

След състезанието 
Ървайн е наказан за едно състезание заради предизвикане на инцидент с Верстапен, Бернард и Брандъл. По-късно това наказание се променя на едно състезание на три и плащане на 10 000 долара за това. Другата новина е че Жан Алези се контузи в тестовете в Муджело коствайки не участие в следващите две състезания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 
 Първи точки: Укио Катаяма
 Първо състезание (Отбори): Пасифик и Симтек

Голяма награда на Бразилия